Климат О́мска континентальный с морозной зимой и жарким летом. Среднегодовая температура +2.1°C. Среднегодовое количество осадков — 415 мм.

Краткая история развития метеорологических наблюдений в Омске 
Первые сведения о природе края были изложены в записках и докладных царю от людей, служивших или живших на дальних поселениях, а также в записке путешественников, таких, как М. Фальк, П.С. Паллас, в трудах академика И.Я. Словцова, и др.

Первая метеорологическая станция была организована в 1875 году на территории крепости, а ее первым наблюдателем был подполковник Соколов. Наблюдения велись за температурой воздуха, ветром, осадками. Регулярные наблюдения начались с 1887 года, когда метеорологическая станция была организована при военном госпитале на правом крутом берегу Оми. Станция Омск, город, непрерывно работала до июня 1921 года. В октябре 1924 года Сибирской сельскохозяйственной академией начаты наблюдения в 25-30 км к северо-востоку от города на площадке дендрарного леса. Наблюдения продолжались до 1933 года.

Для обслуживания железной дороги в 250 м от вокзала была организована в январе 1928 года метеорологическая станция Омск, железнодорожная, которая просуществовала до октября 1934 года. В октябре 1934 года была открыта метеорологическая станция на левом берегу Иртыша в районе аэропорта.

На опытных полях Западно-Сибирской областной сельскохозяйственной станции, расположенной в 1,5 км от бывшей северной окраины года, 11 июля 1930 года была организована метеорологическая станция Омск, степная. Станция давно не соответствует своему названию "степная", так как с 50-х годов ее окружают лесные полосы из берез и кленов и город почти вплотную подошел к станции.

С апреля 1962 года она входит в состав Омской гидрометеорологической обсерватории под названием Омск, отдел наблюдений. Объединенные ряды наблюдений станций Омск,опытное поле, Омск, степная и Омск, отдел наблюдений, используются под названием — Омск. В 1937 году, когда из Западно-Сибирского краевого управления гидрометеорологической службы выделилось Омское управление, станции перешли в его ведение, как и все существовавшие станции в городе и области, включая и Тюменскую область.

Метеорологические наблюдения над атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, атмосферными осадками, облаками, видимостью, различными атмосферными явлениями производятся в любую погоду 8 раз в сутки. Измеряются температура почвы на разных глубинах и высота снежного покрова. Ведется учет поступающей на землю лучистой энергии солнца и излучения земной поверхности. Далее производятся наблюдения за режимом рек, озер и болот. Исследуются процессы загрязнения атмосферы и поверхностных вод.

В последние годы в практику метеорологических наблюдений широко внедряются средства механизации и автоматизации. С помощью новых приборов характеристики погоды определяются за более короткое время, без выхода наблюдателя на метеорологическую площадку.

Общая характеристика климата 
Омск находится на юге Западной Сибири.

Самый ветреный месяц — апрель, самый облачный — октябрь, самый ясный и сухой — март, самый морозный — январь, самый жаркий и дождливый — июль. Снежный покров наиболее высок (38 см в среднем) в феврале и марте, а в мае-июне наибольшая вероятность появления пыльных бурь.

Температура воздуха 
Средняя температура воздуха в Омске, по данным многолетних наблюдений, составляет +2.1°C. Наиболее тёплый месяц — июль, его средняя температура 19,6°C. Наиболее холодный месяц — январь со средней температурой −16,3°C. Самая высокая температура, отмеченная в Омске за весь период наблюдений, +40,4°C (18 июля 1940 года), а самая низкая −45,5°C (3 февраля 1931 года).

Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, 6 апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — 26 октября.

Осадки

Характеристика сезонов года

Зима 
Зима

Зима в Омске характеризуется устойчивой морозной погодой, оттепели случаются редко. Осадки выпадают, как правило, в виде снега. Экстремальные температуры зимних месяцев, как минимальные так и максимальные, а также максимальные среднемесячные температуры, близки между собой. В отдельные дни оттепели исключены. Погоду зимой определяет отрог зимнего азиатского максимума. 26 февраля 2016 года в Омске случился беспрецедентный за всю историю наблюдений вынос ТВМ, температура повысилась до +8°С, перекрыв на 3.5 градуса прежний абсолютный максимум зимы.

Зима длится с начала-середины ноября до середины марта-начала апреля.

Весна 
Весна наступает в третьей декаде марта-начале апреля. Среднесуточная температура переходит отметку в 0°C, в среднем, 6 апреля, отметку в 5°C —  20 апреля, а отметку в 10°C — 7 мая. Самый поздний заморозок (-0,9°C) был отмечен 12 июня 1933 года. Число дней с осадками значительно меньше, чем зимой, ниже относительная влажность воздуха (66% в апреле и 53% в мае).

Лето 
Летняя погода устанавливается, в среднем, 27 мая, когда среднесуточная температура начинает устойчиво превышать 15°C. Лето характеризуется тёплой или жаркой погодой с большим количеством солнечных дней. Самым тёплым днём в году является 18 июля.

Осень 
Осень наступает, в среднем, 26 августа, когда среднесуточная температура опускается ниже 15°C. 17 сентября температура опускается ниже 10°C, а 12 октября — ниже 5°C.

Первые заморозки в воздухе обычно случаются в конце сентября. Самый ранний заморозок (−0,7°C) был отмечен 27 августа 1947 года.

Изменение климата 
В конце XX—начале XXI века в Омске наблюдается рост среднегодовой температуры воздуха. Зимы стали значительно теплее.

Следующие месяцы в XXI веке стали самыми тёплыми за историю метеонаблюдений в Омске: январь 2002 года, февраль, март, апрель и май 2020 года, ноябрь 2013 года, декабрь 2006 года. В то же время самые холодные месяцы наблюдались в XX веке (последний раз самым холодным стал июнь 1992 года), однако май 2018 года тоже был близок к самому холодному месяцу со среднемесячной температурой 7,7°C. Рекордно тёплый ноябрь 2013 года (0,3°С) в Омске стал первым в истории ноябрём со среднемесячной температурой выше 0 градусов.

{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center;"
! colspan="14" | Среднемесячная температура последних лет
|-
! Месяц
! Янв
! Фев
! Мар
! Апр
! Май
! Июн
! Июл
! Авг
! Сен
! Окт
! Ноя
! Дек
! Год
|-
! 2005 год, °C
! style="text-align:center; "| −15,0
! style="text-align:center; "| −19,8
! style="text-align:center; "| −5,4
! style="text-align:center; "| 4,8
! style="text-align:center; "| 13,3
! style="text-align:center; "| 19,9
! style="text-align:center; "| 19,0
! style="text-align:center; "| 16,7
! style="text-align:center; "| 11,3
! style="text-align:center; "| 5,0
! style="text-align:center; "| −2,7
! style="text-align:center; "| −13,9
! style="text-align:center; "| 3,6
|-
! 2006 год, °C
! style="text-align:center; "| −27,0
! style="text-align:center; "| −15,3
! style="text-align:center; "| −3,9
! style="text-align:center; "| 2,0
! style="text-align:center; "| 11,4
! style="text-align:center; "| 21,4
! style="text-align:center; "| 18,5
! style="text-align:center; "| 14,8
! style="text-align:center; "| 11,7
! style="text-align:center; "| 2,9
! style="text-align:center; "| −7,4
! style="text-align:center; "| −6,8
! style="text-align:center; "| 1,9
|-
! 2007 год, °C
! style="text-align:center; "| −9,2
! style="text-align:center; "| −15,1
! style="text-align:center; "| −7,5
! style="text-align:center; "| 6,8
! style="text-align:center; "| 12,4
! style="text-align:center; "| 15,9
! style="text-align:center; "| 20,1
! style="text-align:center; "| 17,1
! style="text-align:center; "| 12,4
! style="text-align:center; "| 4,7
! style="text-align:center; "| −5,8
! style="text-align:center; "| −12,5
! style="text-align:center; "| 3,3
|-
! 2008 год, °C
! style="text-align:center; "| −20,0
! style="text-align:center; "| −12,6
! style="text-align:center; "| −2,4
! style="text-align:center; "| 4,5
! style="text-align:center; "| 13,0
! style="text-align:center; "| 17,5
! style="text-align:center; "| 21,8
! style="text-align:center; "| 17,2
! style="text-align:center; "| 8,5
! style="text-align:center; "| 5,4
! style="text-align:center; "| −0,1
! style="text-align:center; "| −11,4
! style="text-align:center; "| 3,5
|-
! 2009 год, °C
! style="text-align:center; "| −17,0
! style="text-align:center; "| −19,5
! style="text-align:center; "| −5,2
! style="text-align:center; "| 4,8
! style="text-align:center; "| 12,6
! style="text-align:center; "| 16,7
! style="text-align:center; "| 18,3
! style="text-align:center; "| 16,4
! style="text-align:center; "| 10,8
! style="text-align:center; "| 3,9
! style="text-align:center; "| −5,8
! style="text-align:center; "| −17,9
! style="text-align:center; "| 1,5
|-
! 2010 год, °C
! style="text-align:center; "| −24,8
! style="text-align:center; "| −21,6
! style="text-align:center; "| −8,0
! style="text-align:center; "| 5,8
! style="text-align:center; "| 11,4
! style="text-align:center; "| 18,7
! style="text-align:center; "| 17,8
! style="text-align:center; "| 18,6
! style="text-align:center; "| 11,3
! style="text-align:center; "| 4,6
! style="text-align:center; "| −2,9
! style="text-align:center; "| −18,2
! style="text-align:center; "| 1,1
|-
! 2011 год, °C
! style="text-align:center; "| −22,2
! style="text-align:center; "| −15,4
! style="text-align:center; "| −7,7
! style="text-align:center; "| 7,1
! style="text-align:center; "| 11,9
! style="text-align:center; "| 19,3
! style="text-align:center; "| 17,9
! style="text-align:center; "| 15,3
! style="text-align:center; "| 13,4
! style="text-align:center; "| 6,0
! style="text-align:center; "| −9,1
! style="text-align:center; "| −15,7
! style="text-align:center; "| 1,8
|-
! 2012 год, °C
! style="text-align:center; "| −19,7
! style="text-align:center; "| −19,1
! style="text-align:center; "| −5,8
! style="text-align:center; "| 8,8
! style="text-align:center; "| 12,3
! style="text-align:center; "| 20,5
! style="text-align:center; "| 22,8
! style="text-align:center; "| 17,8
! style="text-align:center; "| 12,2
! style="text-align:center; "| 4,8
! style="text-align:center; "| −6,6
! style="text-align:center; "| −23,3
! style="text-align:center; "| 2,1
|-
! 2013 год, °C
! style="text-align:center; "| −17,8
! style="text-align:center; "| −12,7
! style="text-align:center; "| −7,8
! style="text-align:center; "| 3,7
! style="text-align:center; "| 10,3
! style="text-align:center; "|17,0
! style="text-align:center; "|19,0
! style="text-align:center; "|17,0
! style="text-align:center; "|10,5
! style="text-align:center; "|2,5
! style="text-align:center; "|0,3
! style="text-align:center; "|−9,3
! style="text-align:center; "| 2,7
|-
! 2014 год, °C
! style="text-align:center; "| −16,8
! style="text-align:center; "| −19,7
! style="text-align:center; "| −3,5
! style="text-align:center; "| 4,7
! style="text-align:center; "| 12,6
! style="text-align:center; "| 18,2
! style="text-align:center; "| 16,4
! style="text-align:center; "| 19,1
! style="text-align:center; "| 8,8
! style="text-align:center; "| −0,1
! style="text-align:center; "| −8,3
! style="text-align:center; "| −11,3
! style="text-align:center; "| 1,7
|-
!2015 год, °C
! style="text-align:center; "| −14,9
! style="text-align:center; "| −11,2
! style="text-align:center; "| −6,7
! style="text-align:center; "| 5,0
! style="text-align:center; "| 13,9
! style="text-align:center; "| 20,2
! style="text-align:center; "| 18,3
! style="text-align:center; "| 15,4
! style="text-align:center; "| 10,0
! style="text-align:center; "| 2,0
! style="text-align:center; "| −9,1
! style="text-align:center; "| −7,6
! style="text-align:center; "| 2,9
|-
!2016 год, °C
! style="text-align:center; "| −21,5
! style="text-align:center; "| −7,5
! style="text-align:center; "| −3,7
! style="text-align:center; "| 8,6
! style="text-align:center; "| 12,7
! style="text-align:center; "| 18,2
! style="text-align:center; "| 19,7
! style="text-align:center; "| 19,2
! style="text-align:center; "| 13,1
! style="text-align:center; "| −1,1
! style="text-align:center; "| −12,5
! style="text-align:center; "| −15,6
! style="text-align:center; "| 2,5
|-
!2017 год, °C
! style="text-align:center; "| −15,1
! style="text-align:center; "| −14,6
! style="text-align:center; "| −5,4
! style="text-align:center; "| 5,9
! style="text-align:center; "| 13,1
! style="text-align:center; "| 20,1
! style="text-align:center; "| 18,5
! style="text-align:center; "| 18,2
! style="text-align:center; "| 9,2
! style="text-align:center; "| 1,4
! style="text-align:center; "| −4,1
! style="text-align:center; "| −13,2
! style="text-align:center; "| 2,8
|-
!2018 год, °C
! style="text-align:center; "| −20,4
! style="text-align:center; "| −16,0
! style="text-align:center; "| −9,1
! style="text-align:center; "| 2,9
! style="text-align:center; "| 7,7
! style="text-align:center; "| 17,2
! style="text-align:center; "| 19,8
! style="text-align:center; "| 16,0
! style="text-align:center; "| 11,8
! style="text-align:center; "| 4,9
! style="text-align:center; "| −6,8
! style="text-align:center; "| −17,4
! style="text-align:center; "| 0,9
|-
!2019 год, °C
! style="text-align:center; "| −15,2
! style="text-align:center; "| -17.5
! style="text-align:center; "| -3.5
! style="text-align:center; "| 3,8
! style="text-align:center; "| 12,2
! style="text-align:center; "| 15,5
! style="text-align:center; "| 20,5
! style="text-align:center; "| 17,9
! style="text-align:center; "| 10,8
! style="text-align:center; "| 5,9
! style="text-align:center; "| -8,8
! style="text-align:center; "| -9,9
! style="text-align:center; "| 2,6
|-
!2020 год, °C
! style="text-align:center; "| −10,0
! style="text-align:center; "| −7,5
! style="text-align:center; "| −1,6
! style="text-align:center; "|9,7
! style="text-align:center; "|17,4
! style="text-align:center; "|16,1
! style="text-align:center; "|21,1
! style="text-align:center; "|19,3
! style="text-align:center; "|11,5
! style="text-align:center; "|5,1
! style="text-align:center; "| −5,1
! style="text-align:center; "|−14,7
! style="text-align:center; "|5,1
|-
!2021 год, °C
! style="text-align:center; "| −20,7
! style="text-align:center; "| −17,3
! style="text-align:center; "| −7,6
! style="text-align:center; "| 4,7
! style="text-align:center; "| 17,4
! style="text-align:center; "| 16,9
! style="text-align:center; "|20,6
! style="text-align:center; "|19,1
! style="text-align:center; "|9,5
! style="text-align:center; "|4,1
! style="text-align:center; "| -6,7
! style="text-align:center; "| -10,2
! style="text-align:center; "|2,5
|-
!2022 год, °C
! style="text-align:center; "| −14,3
! style="text-align:center; "| −11,7
! style="text-align:center; "| −8,6
|-

Примечания 

География Омска
Омск
География Омской области